1. division i ishockey 1974-75 var den 15. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 18. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union, og de 10 deltagende hold spillede først en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. Derefter spillede de seks bedste hold yderligere en dobbeltturnering om mesterskabet, mens de fire lavest placerede fortsatte i kvalifikationsspillet sammen med de to bedste hold fra 2. division.

Mesterskabet blev vundet af Gladsaxe Skøjteløberforening, som dermed vandt DM-titlen for anden sæson i træk og femte gang i alt. Sølvmedaljerne gik for tredje sæson i træk til KSF, mens Rungsted IK måtte nøjes med bronzemedaljerne.

Gladsaxe sikrede sig mesterskabet i sidste spillerunde ved at vinde 8-4 på hjemmebane over Herning IK, og efter kampen fremhævede den spillende træner, canadieren Richard David, især forsvaret med målmand Bent Roland Hansen og backparrene Henning Møller og Svend Andersson samt Jørn Jensen og Kim Hansen som den primære årsag til mesterskabet.

Resultater og stillinger

Format 

De ti deltagende hold spillede først et grundspil bestående af en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. Herefter spillede de seks bedst placerede hold i grundspillet en ny dobbeltturnering alle-mod-alle om medaljerne, hvilket gav yderligere 10 kampe til hvert hold. De fire lavest placerede hold i grundspillet og de to bedst placerede hold i 2. division, spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om de sidste fire pladser i 1. division i den efterfølgende sæson.

Grundspil 

De 10 hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 18 kampe til hvert hold. De seks bedst placerede hold gik videre til slutspillet om medaljer, mens de fire øvrige hold gik videre til kvalifikationsspillet.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de seks bedst placerede hold i grundspillet. De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1974 - 1975  
 EliteProspects - 1974-1975 - Denmark - PLAYER STATS  
 Metal Ligaen - KAMPDAG: Liv og lemmer i fare under drama på isen (26. marts 2020) 
 Metal Ligaen - RETRO: "DEN LILLA FARE FRA BRØNDBY" forsvandt hurtigt igen (18. april 2020)

Noter 

1974-75
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1974
Ishockey i 1975